Leopard kan syfta på:

 Leopard 1 – en tysk stridsvagn (1965-)
 Leopard 2 – en modern tysk stridsvagn (1979-), används av de väpnade styrkorna i Tyskland och flera andra länder
 Leopard (bil) – ett polskt sportbilsmärke från 2005
 Nissan Leopard – japansk lyxsportbil
 Mac OS X 10.5 Leopard – den sjätte större uppdateringen av Apples Mac OS X-operativsystem, se Mac OS X v10.5

Djur
 Leopard – ett stort kattdjur som lever främst i Afrika söder om Sahara (Panthera pardus)
 Amurleopard – en underart till arten leopard i nordöstra Kina, östra Ryssland och norra Nordkorea (Pardus orientalis)
 Lankesisk leopard – en underart till arten leopard som lever på Sri Lanka (Panthera pardus kotiya)
 Persisk leopard – en underart till arten leopard  i Asiens bergstrakter (Panthera pardus saxicolor)
 Snöleopard – ett kattdjur som lever på hög höjd i bergsregioner i Himalaya och Centralasien (Panthera uncia tidigare Uncia uncia)
 Trädleoparder – ett släkte av medelstora rovdjur i familjen kattdjur  i östra Asien (Neofelis)
 Trädleopard – ett rovdjur i familjen kattdjur  i östra Asien (Neofelis nebulosa)
 Leopardkatt – ett kattdjur som lever i Sydostasien (Prionailurus bengalensis)
 Leopardus – ett släkte i underfamiljen Felinae i Amerika
 Leopard – en färgteckning på hästar, se Tigrerad

Kultur 
 Leoparden (roman) – en roman av Giuseppe Tomasi di Lampedusa
 Leoparden (film) – en film av Luchino Visconti från 1963
 Leopard förlag – ett svenskt bokförlag